Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1958, com a divisão territorial administrativa e os topônimos da época.

Ligações externas 
 Mapa da divisão territorial paulista 1954-1959

Populacao
1958